Primera Junta de Gobierno puede referirse a:

 Primera Junta de Gobierno de Argentina, constituida el 25 de mayo de 1810.
 Primera Junta de Gobierno de Chile, constituida el 18 de septiembre de 1810.
 Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito, constituida el 10 de agosto de 1809.